Jméno Rašovice nese více sídel:
 Rašovice (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Rašovice (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov
 Rašovice (Klášterec nad Ohří) – část města Klášterec nad Ohří v okrese Chomutov
 Rašovice (Úštěk) – část města Úštěk v okrese Litoměřice
 Rašovice (Budiměřice) – část obce Budiměřice v okrese Nymburk
 Rašovice (Hlasivo) – část obce Hlasivo v okrese Tábor
 Rašovice (Týniště nad Orlicí) – část města Týniště nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy